Фуэнсанта-де-Мартос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 53,32 км². Население — 3267 человек (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна